Bromwich bezeichnet
 den englischen Ort West Bromwich
 dessen Fußballverein West Bromwich Albion
 die Bromwich Terrace, ein Hochplateau in der Antarktis

Bromwich ist der Familienname folgender Personen:
 John Bromwich (1918–1999), australischer Tennisspieler
 Rachel Bromwich (1915–2010), britische Linguistin
 Thomas John I’Anson Bromwich (1875–1929), englischer Mathematiker und Physiker